Ламадри́д () — фамилия и топоним испанского происхождения.

Фамилия 
 Араос де Ламадрид, Грегорио (1795—1857) — аргентинский военный и политический деятель, губернатор трёх провинций
 Ламадрид, Хосе Луис (1930—1921) — мексиканский футболист, участник чемпионата мира 1954 года

Топоним 
 Ламадрид (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, в штате Коауила
 Ламадрид — малый город в Мексике, административный центр вышеуказанного муниципалитета
 Хенераль-Ла-Мадрид (муниципалитет) — муниципалитет в составе провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)
 Хенераль-Ла-Мадрид — малый город в Аргентине, административный центр вышеуказанного муниципалитета, назван в честь генерала Грегорио Араоса де Ламадрида